ТГПИ:

 Таганрогский государственный педагогический институт
 Тираспольский государственный педагогический институт
 Томский государственный педагогический институт — ныне университет.
 Тобольский государственный педагогический институт — ныне академия.
 Тульский государственный педагогический институт
 Тюменский государственный педагогический институт — ныне университет.

См. также 
 ТГП (значения)
 ТГПУ (значения)